Tasque, commune française ;
 Tasque, un logiciel libre pour l'environnement de bureau GNOME. Il s'agit d'un gestionnaire de tâches. Le mot tasque est homophone de l'anglais « task », qui signifie « tâche » ;
 tasque, un droit féodal similaire au champart, en Provence.

Notes et références